Tredicesima – accordo musicale
 Tredicesima mensilità – retribuzione corrisposta ai lavoratori in aggiunta alle dodici mensilità, generalmente il 15 dicembre